Căzănești est le nom de plusieurs localités de Roumanie et de Moldavie.

Roumanie 

 Căzănești, une ville du județ de Ialomița
 Căzănești, une commune du județ de Mehedinți
 Căzănești (Vața de Jos), un village de la commune de Vața de Jos, dans le județ de Hunedoara
 Căzănești, un village de la commune de Verguleasa, dans le județ de Olt
 Căzănești, un village de la commune de Ghoiroiu, dans le județ de Vâlcea
 Căzănești, un village de la commune de Milcoiu, dans le județ de Vâlcea
 Căzănești, un village de la municipalité de Râmnicu Vâlcea, préfecture du județ de Vâlcea
 Negrești, un village de la ville de Negrești, dans le județ de Vaslui

Moldavie 

 Căzănești, une commune du Raion de Telenești